Дави́д Ба́рчигер () — швейцарский кёрлингист.

Достижения 
 : золото (2009), серебро (2010).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии